Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute à Guarujá du 7 au .

Neige Dias remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Medrado, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Cheryl Jones.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Bresil
Compétition de tennis dans l'État de São Paulo
Sport au Brésil en 1987
Sport en décembre 1987